Ünsal ist ein türkischer weiblicher und (überwiegend) männlicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Ünsal Arik (* 1980), deutsch-türkischer Boxer

Familienname 
 Berk İsmail Ünsal (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Fatma Bostan Ünsal (* 1965), türkische Politikwissenschaftlerin und Menschenrechtsaktivistin, Mitgründerin der AKP
 Hakan Ünsal (* 1973), türkischer Fußballspieler
 Hande Ünsal (* 1992), türkische Popmusikerin
 Özlem Ünsal (* 1974), deutsche Politikerin (SPD)
 Sinem Ünsal (* 1993), türkische Schauspielerin
 Tuba Ünsal (* 1981), türkische Schauspielerin und Model

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname